Palazzo Alessandro Saluzzo – edificio in Via Lomellini 4 a Genova.
 Palazzo Agostino Calvi Saluzzo – edificio in via di Canneto il Lungo 21 a Genova. 
 Palazzo Gio Battista Saluzzo – edificio in via Chiabrera 7 a Genova.
 Palazzo Saluzzo di Paesana – edificio settecentesco di Torino.
 Palazzo Saluzzo di Corigliano – edificio di Napoli.

Pagine correlate 
 Villa Saluzzo